Фра́нтишек Ко́мняцкий (; род. 15 ноября 1951 года в Жилетице, Чехословакия) — чехословацкий и чешский футбольный тренер.

Играл в футбол на любительском уровне в Чехии, а также в СССР, в Волгограде, во время учёбы в педагогическом ВУЗе. По специальности — преподаватель физической культуры и русского языка.

В начале тренерской карьеры в 80-х прошёл со скромным клубом «Петра» Дрновице путь из четвёртого дивизиона в первый. В дальнейшем ещё с двумя чешскими клубами завоёвывал путёвки в первый дивизион Чехии.

В 2003 году привёл словацкий клуб «Матадор» Пухов к победе в Кубке Словакии. Через год выиграл чемпионат Чехии вместе с «Баником» из Остравы. Весной 2006 г. сделал «золотой дубль» (победа в чемпионате и Кубке) со словацким клубом «Ружомберок».

С 14 февраля по октябрь 2007 года являлся главным тренером российского футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), выступавшего в Первом дивизионе. По окончании сезона вернулся в Чехию, где возглавил клуб «Яблонец 97».

Достижения 
 Чемпион Чехии: 2003/04
 Чемпион Словакии: 2005/06
 Обладатель Кубка Словакии: 2002/03, 2005/06

Футбольные тренеры Чехословакии
Футбольные тренеры Чехии
Тренеры ФК «Злин»
Тренеры ФК «Баник» Острава
Тренеры ФК «Ружомберок»
Тренеры ФК СКА Ростов-на-Дону
Тренеры ФК «Яблонец»
Тренеры ФК «Жилина»